Henry Maurice peut faire référence à :

 Henry Maurice (1634-1682), ecclésiastique indépendant gallois ;
 Henry Maurice (~1647-1691), membre du clergé et professeur au Lady Margaret à l'Université d'Oxford ;
 Henry Gascoyne Maurice (1874–1950).

Voir aussi